Borgarfjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Borgarfjörður eystri, 
 Borgarfjörður (fjord i Island, Västfjordarna), 
 Borgarfjörður, 

Robotskapade Islandförgreningar